Keltenfürst meint:

 Keltenfürst vom Glauberg
 Keltenfürst von Hochdorf